Pesca com vara é um esporte aonde utiliza-se uma vara de pesca para se capturar um peixe. Há várias modalidades desta pesca.

Modalidades

Pesca com moscas

É uma pesca onde a isca é uma algo leve, normalmente em formato de insetos, utilizando técnicas de movimentação em pesca de superfície. Esse tipo de pesca é normal em regiões lacustres, e fluviais.

Pesca de fundo

É uma pesca onde a isca é pesada, e fica submersa e normalmente ancorada por um peso que toca o fundo do local de pesca. Esse tipo de pesca é normal em regiões costeiras.

Pesca em alto-mar

Normalmente utiliza-se varas de grande robustez, acompanhados de carretilhas também de grande porte. É normal nesse tipo de pesca que se prenda a varinha a um suporte em uma cadeira, ou uma cinta ao redor do tronco do pescador, pois os peixes nesse tipo de pesca são de grande porte.

Pesca